Lírica puede hacer referencia a:

 Lírica, género literario caracterizado por la expresión del yo.
 Canto lírico, género musical que caracteriza el repertorio vocal de la música clásica europea.
 Teatro lírico, género teatral que caracteriza el repertorio vocal de la música clásica europea.
Novela lírica, subgénero literario propio de la modernidad.
